Saint Martin est un hagionyme porté par plusieurs saints catholiques et orthodoxes.

Popularité 
L'hagionyme Saint Martin est très populaire du fait de la notoriété du premier Saint Martin : Martin de Tours (mort en 397), évêque de Tours. 

Cet hagionyme a par la suite été donné à de très nombreux saints.

Saints portant cet hagionyme

Saints catholiques et orthodoxes 
Le plus célèbre est :
 Martin de Tours (mort en 397), évêque de Tours, fêté le 11 novembre (ses funérailles) et le 4 juillet pour la Saint-Martin le bouillant au Moyen Âge, anniversaire de sa consécration épiscopale.
Les autres saints catholiques et orthodoxes appelés Martin sont :
 Martin de Braga ou Martin de Dume (mort en 580) ; fêté le 20 mars.
 Martin de Brive ou Martin l'Espagnol ou Martin martyr (mort en 407) ; fêté le 9 août.
 Martin d'Arades  (mort en 726), ou Martin des Arades ou Martin de Corbie, moine, chapelain et confesseur de Charles Martel ; fêté le 26 novembre.
 Martin de Moyenmoutier ; fêté le 28 septembre
 Martin  ou Martin le Confesseur (mort en 656),  pape, martyr ; fêté le 13 avril.
 Martin des Ormeaux ou Martin de Saint-Paul-Trois-Châteaux (), évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; fêté le 23 juin.
Martin de Porrès ; fêté le 3 novembre
 Martin de Saintes ; fêté le 7 décembre
 Martin de Saujon (mort en 400), originaire de Saintes, disciple de saint Martin de Tours à l'abbaye de Marmoutier, prêtre et abbé de Saujon en Saintonge ; fêté le 8 mai.
 Martin de Thèbes ; fêté le 24 mars
 Martin de Tongres, Trèves et Cologne ; fêté le 21 juin
 Martin de Tourov ; fêté le 27 juin 
 Martin du Velay ; fêté le  
 Martin de Vertou (mort en 601) ; fêté le 24 octobre.
 Martin de Vienne ; fêté le .

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique :
 Martin († 580), ermite au mont Massico en Campanie ; célébré le 3 août. 
 Martin Manuel  († 1147), prêtre et martyr, originaire de la région de Coïmbra au Portugal, capturé par les Sarrasins et mort en prison à Cordoue ; fêté le 31 janvier.
 Martin de Saint-Nicolas († 1632), bienheureux espagnol, envoyé aux Philippines puis au Japon, martyr avec son compagnon le bienheureux Melchior de Saint Augustin à Nagasaki ; fêté le 2 novembre.
 Martin de Porrès, († 1639), dominicain près de Lima au Pérou ; fêté le 3 novembre.

Hagiotoponymes 
Généralement, les hagionymes produisent des toponymes c'est-à-dire des noms de lieu. On parle alors d'hagiotoponyme. C'est particulièrement le cas avec Saint Martin, qui a donné son nom à de très nombreux toponymes. 

Voir

Références

Voir aussi 

Martin